Bernie Bickerstaff – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Isaac Bickerstaff – commediografo e librettista irlandese
 J.B. Bickerstaff – allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense
 Melrose Bickerstaff – modella e stilista statunitense